Ковжижа:

 Ковжижа — река в Полтавской области (Украина)
 Ковжижа — село в Котелевском районе Полтавской области (Украина)